Baleia este un nume propriu care se poate referi la 

 Cabana Baleia, cabană din Munții Retezat, care se găsește pe valea râului omonim, la altitudinea de 1.450 de metri, 
 Vârful Baleia, vârf considerat minor din Munții Retezat, din care izvorăște râul Baleia, aflat la originea văii prin care curge același râu. 
 Valea Baleia, vale cu un profil glaciar, prin care curge râul omonim, râul Baleia, aflată la poalele vârfului omonim, Vârful Baleia,

 Râul Baleia, afluent al Jiului de Vest, 
 Râul Baleia, Murgușa, afluent al râului Murgușa.